Бори́с Мусиевич Баби́й (; 25 июля 1914, с. Гуровцы (ныне Казатинского района, Винницкой области, Украины) — 19 сентября 1993, Киев) — украинский советский учёный-правовед, специалист по истории государства и права, доктор юридических наук (1964), профессор (1966), член-корреспондент АН УССР (1967), академик АН УССР (1972), заслуженный деятель науки УССР (1974), лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1981).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Отец, до революции — батрачил, с 1932 был председателем колхоза.

В 1931—1932 гг. Борис Бабий — комсомольский активист, секретарь ячеек в родном селе, затем в г. Казатине.

В начале 1932 г. руководство района и редакция газеты «Коллективный труд» (укр. «Колективна праця») направили 18-летнего комсомольца Бориса Бабия на курсы газетных работников при Киевском обкоме ВКП(б). С сентября 1932 он — литработник, а затем ответственный секретарь редакции Казатинской районной газеты «Коллективный труд». В 1933—1934 обучался на комсомольском отделении Всеукраинского коммунистического института журналистики в Харькове.

В 1934—1935 — ответственный секретарь и заведующий отделом редакции районной газеты «Пограничная звезда» в г. Могилëве-Подольском Винницкой области.

Затем в 1935—1936 — учëба в Харьковском Всеукраинском коммунистическом институте советского строительства и права.

В 1936—1940 продолжил учёбу на юридическом факультете Киевского госуниверситета. В 1939 вступил в ВКП(б).

С 1939 по 1940 год работал прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры УССР.

Участник Великой Отечественной войны. В 1940—1947 гг. служба в советской армии на военно-прокурорских должностях (в том числе с июня 1941 по июнь 1942 и с сентября 1943 по май 1945 — в действующей армии на Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах).

После окончания войны в 1945—1947 гг. работал в военной прокуратуре Киевского военного округа. В 1947—1949 гг. — старший преподаватель и заместитель декана юридического факультета Киевского университета.

С 1949 по 1969 — учëный секретарь, старший научный сотрудник, заведующий отделом и заместитель зав. сектором государства и права АН Украины.

В 1950 г. ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук. В 1963 — доктор юридических наук. В 1967 профессора Бабия избрали членом-корреспондентом Академии Наук Украинской ССР. В 1968 — член Президиума Академии Наук, академик-секретарь отделения истории, философии и права АН Украины.

С 1969 по 1974 — заместитель директора и заведующий отделом института государства и права АН Украины. В 1972 избран академиком АН Украины.

С 1974 — директор института государства и права АН Украины.

С 1988 года — советник Президиума Академии наук УССР. Был членом многих международных и отечественных организаций, в том числе Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и др.

Избранные научные труды 
Автор более 290 научных работ. В качестве автора, главного редактора, члена редколлегии принимал участие в создании многих коллективных работ, в частности:
 Воз’єднання Західної України з Українською РСР. — К., 1954.
 Питання історії держави і права УРСР. — Т.1. — К.,1952; К.,1953; К.,1955; К.,1958;
 Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917—1920 рр. — К., 1956.
 Нариси з історії держави і права Української РСР. — К.,1957;
 Історія держави і права Української РСР (1917—1960). — К.,1961;
 Держава і право УРСР в період відбудови народного господарства (1921—1925 рр.) — К.,1961;
 Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921—1925). -К., 1963;
 Історія держави і права Української РСР: В 2-х т. — Т.1. 1917—1937 рр. — К.,1967;
 Україна в період розгорнутого будівництва комунізму: В 5-ти кн. — Кн.3. — К.,1967;
 История советского государства и права: В 3-х кн. — М.,1968;
 Союз РСР і роль України в його утворенні. — К., 1972;
 Правовые исследования в Академии наук УССР (1919—1973 гг.). — К., 1974;
 О развитии юридической науки в Украинской ССР и её задачах на современном этапе. — К., 1974;
 История государства и права Украинской ССР. — К.,1976;
 Образ жизни, рождённой Октябрем. — К.,1977;
 Історія Української РСР. — Т.3. — К.,1978; Т.4. — К.,1978;
 История Академии наук УССР. — К.,1979;
 Історія Академії наук Української РСР. — К.,1982;
 История Украинской ССР. — Т.2. —К.,1982;
 Очерк развития правовых исследований в Украинской ССР. — К., 1984 и др.

Борис Бабий был членом главной редколлегии 2-го издания Украинской советской энциклопедии, членом научно-консультационного совета при Комиссии по подготовке и изданию Свода Законов УССР, членом главной редколлегии
 Свода действующих законов УССР" в 24 томах,
 Советской энциклопедии истории Украины" и др.

За коллективный труд «История государства и права Украинской ССР» (К.,1976), научным руководителем, ответственным редактором и автором которой был Б. М. Бабий, в 1981 отмечен Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники.

Награды и премии 
 Орден Отечественной войны I степени (дважды, 1945)
 Орден Отечественной войны II степени (1944)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За боевые заслуги» (1942)
 Медаль «В память 1500-летия Киева» (1982)
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (1981)
 Заслуженный деятель науки УССР (1974).

Литература 
 Бабій Борис Мусійович // Український радянський енциклопедичний словник — К.: 1988. — Т.І.- С. 120.
 Академія наук Української РСР сьогодні / Під ред. Г. С. Писаренка. — К.: Наукова думка. 1971. Із змісту: про наук. орг. роботу Б. М. Бабія. — С. 136—137.
 Наш земляк — учений Б. М. Бабій // Жовтн. зорі.-1972.-22 січ.
 Про присудження Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 1981 року: (в том числе Б. М. Бабію): Постанова ЦК КП України та Ради Мінстрів УРСР. // Зб. Постанов Уряду УРСР. — 1981.- № 12.- С. 91.
 Історія Академії наук Української РСР // Голов.ред. Б. Е. Патон. — К.: Наукова думка, 1982. Із змісту: про внесення Б. М. Бабія в розвиток науки про державу і право. — С. 30, 504—507, 643, 661, 819, 823—825.

Ссылки 
 Члени НАН України

Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Историки СССР
Историки Украины
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Члены КПСС
Действительные члены АН УССР
Действительные члены НАН Украины
Юристы Великой Отечественной войны
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Байковом кладбище